O nome Kristy foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste e para um ciclone tropical no Oceano Atlântico:

Pacifico nordeste: 
 Furacão Kristy (1978);
 Furacão Kristy (1982) - Furacão de categoria 1 que seguiu firmemente para oeste, passando a sudeste do Havaí. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Kristy (1988) - Furacão de categoria 1 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Kristy (1994) - Furacão de categoria 2 a oeste da costa do México que seguiu para oeste em direção ao Havaí. Nunca ameaçou a costa
 Tempestade tropical Kristy (2000) - Tempestade tropical a sudeste do Havaí. Não ameaçou a costa.
 Furacão Kristy (2006) - Furacão de categoria a oeste da costa do México. Nuca ameaçou a costa.

Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Kristy (1971) - Tempestade tropical que seguiu para nordeste, cruzando o Atlântico. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação